Demler ist der Familienname folgender Personen:

 Anastasius Demler (1520–1591), deutscher Jurist 
Eugene Demler (* 1971), russisch-US-amerikanischer Physiker
 Uschi Demler, deutsche Fußballspielerin

Siehe auch:
 Demmler